Хосе Алонсо Лара (; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Бетис B».

Клубная карьера 
Алонсо — воспитанник клуба «Севилья». 19 мая 2018 года дебютировал в составе первой команды, выйдя на поле в матче чемпионата Испании против «Алавеса».

11 сентября 2020 года был отдан в аренду в «Депортиво Ла-Корунья».

В июле 2021 года покинул «Севилью» и присоединился к резервной команде «Реал Бетис».

Международная карьера 
В 2017 году Алонсо в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Турции, Италии, Хорватии, Франции, Германии и Англии.

Победитель Средиземноморских игр 2018 года, проходивших в испанской Таррагоне.

Достижения 

Международные

 Испания (до 19)
  Юношеский чемпионат Европы — 2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Испании
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Реал Депортиво»
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет